Paul Elstak (1966), een Nederlandse dj, producer en labeleigenaar
Paul Beauregard, een Amerikaanse rapper